Pesttor steht für
Pesttor (Bad Düben)
Pesttor (Iphofen)